Скифы:

  Скифы — экзоэтноним греческого происхождения, применявшийся к группе народов, обитавших в Восточной Европе, Средней Азии и Сибири в эпоху античности.

Названия

Серебряный век 
 Издательство «Скифы».
 «Скифы» — литературный альманах, два выпуска которого были изданы в Петрограде в 1917—1918 годах одноимённым издательством.
 «Скифы» — прозвище литераторов, группировавшихся вокруг литературного альманаха «Скифы».
 «Скифы» — стихотворение Александра Блока.

Спорт 
 «Скифы» — украинский футбольный клуб из города Львова.
 «Скифы-ДонНТУ» — украинская команда по американскому футболу из Донецка.

Прочее 
 ВИА «Скифы» — бит-группа (ВИА), основана в 1967 в Москве. Участники: Юрий Валов и Сергей Дюжиков, студенты Московского университета. Пользовалась в конце 1960-х огромной популярностью. «Скифы» первыми из наших групп использовали в своей музыке фузз (педаль эффектов), причём отечественного изготовления. После показа фильма «Ещё раз про любовь» (1968), где они снялись, в Москве в 1968 году началась форменная «скифомания»

См. также 
 Скиф (значения)
 SKIF

Примечания